Weirich ist der Familienname folgender Personen: 

 August Weirich (1858–1921), österreichischer Kirchenmusiker
 Dieter Weirich (* 1944), Intendant und Journalist
 Jim Weirich († 2014), US-amerikanischer Software-Entwickler
 Karel Weirich (1906–1981), tschechischer Journalist und Korrespondent
 Robert Weirich (* 1950), US-amerikanischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Susanne Weirich (* 1962), deutsche Künstlerin
 Wilhelm Weirich (1879–1954), evangelischer Theologe, Generalsuperintendent der Evangelischen Kirche von Westfalen

Siehe auch: 
 Weyrich